Frederik Willem Conrad (1769-1808), directeur van Rijkswaterstaat
Frederik Willem Conrad (1800-1870), zoon van bovenstaande, directeur van Rijkswaterstaat